VFI steht für:
 VDMA Gesellschaft zur Förderung und Innovation GmbH, Ausgründung des deutschen Arbeitgeberverbands Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
 Vereinigte Fettwarenindustrie, österreichischer Hersteller von Speiseölen und -fetten
 Vehikel für Individualisten, deutsche Vertretung des ehemaligen britischen Automobilherstellers Royale Motor Company
 Voltage and Frequency Independent, eine Kategorie der unterbrechungsfreien Stromversorgung
 VIP-Flights (ICAO-Code), deutsche Fluggesellschaft

Abkürzung